А́йна Бэ́лин (), урождённая — Ро́зенберг (; 12 ноября 1937, Бруклин, Нью-Йорк, США — 20 июня 1990, Нью-Хэйвен, Коннектикут, США) — американская актриса, сценарист и кинопродюсер.

Биография 
Айна Розенберг родилась 12 ноября 1937 года в Бруклине (штат Нью-Йорк, США) в семье евреев-танцоров. Отцом Айны был Сэм Розенберг. Её родители развелись, когда она была маленькой, а мать позже вышла замуж в четвёртый раз за обувного магната Харольда Бэлина, который удочерил девочку и дал ей свою фамилию. У Бэлин был младший брат — актёр Ричард Бэлин (род. 1940).

Ина обучалась в школах-интернатах, включая «Montessori Children’s Village» в  (штат Пенсильвания, США).

Карьера 
В 1957 году Айна Бэлин дебютировала в театре, исполнив роль Рут в спектакле «Принуждение» ().
В 1958 году она появилась на телевидении, сыграв роль в эпизоде «Злой урожай» телесериала «Телевизионный театр Крафта».
В том же году Бэлин дебютировала в кино, снявшись в одной из главных ролей в фильме «Чёрная орхидея».
В 1961 году актриса исполнила роль Пилар Грэйли в фильме , за которую получила премию Western Heritage Awards (1962) в номинации «Театральный кинофильм». В том же году она удостоилась премии «Золотой глобус» в номинации «Самый многообещающий новичок — Женщина». Всего сыграла в 70 фильмах и телесериалах.

В 1980 году Айна Бэлин дебютировала в качестве сценариста и продюсера с фильмом «Дети Лака», в котором она сыграла саму себя.

Личная жизнь 
В 1976 году Бэлин удочерила трёх девочек из Вьетнама вне отношений: Нгуйет Бати Бэлин, Ба-Нхи Май Бэлин и Ким Тай Бэлин.

Смерть 
52-летняя Айна Бэлин умерла от лёгочной гипертензии, вызванной коронарной недостаточностью, 20 июня 1990 года в Нью-Хэйвене (штат Коннектикут, США).

Избранная фильмография 
актриса

сценарист
  — «Дети Лака»/The Children of An Lac

продюсер
  — «Дети Лака»/The Children of An Lac

Примечания

Ссылки